Вандербилт има више значења:
 Вандербилт (Тексас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Вандербилт (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Вандербилт (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Универзитет Вандербилт